O termo inquérito pode referir-se a:
 Comissão Parlamentar de Inquérito, investigação conduzida pelo Poder Legislativo Brasileiro
 Inquérito administrativo, investigação sobre a conduta de um funcionário público.
 Inquérito (banda), grupo de rap brasileiro
 Inquérito civil, procedimento administrativo inquisitivo
 Inquérito estatístico, procedimento para extração de informação quantitativa
 Inquérito policial, procedimento policial administrativo
 Inquérito Policial Militar, apuração sumária de fato tipificado como crime militar
 Questionário, instrumento de coleta de informação

Desambiguação